École de Summerhill, école « alternative » fondée par Alexander Sutherland Neill en 1921, située successivement à Hellerau (près de Dresde, Allemagne), de 1921 à 1923, puis à Sonntagberg (Autriche), de 1923 à 1927, puis à Lyme Regis (Angleterre), à partir de 1927, et enfin à Leiston (Suffolk, Angleterre).

 Summerhill, ville américaine, située dans le comté de Cayuga (État de New York).
 Summerhill, banlieue de Leicestion (Tasmanie, Australie).
 Summer Hill, banlieue de Sydney (Nouvelle-Galles du Sud, Australie).
 Summerhill, village du comté de Meath en Irlande.
 Summerhill, station du métro de Toronto (Canada).
 Summerhill, un borough du comté de Cambria, en Pennsylvanie, aux États-Unis.